Susan River ist der Name folgender Flüsse:

 Susan River (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Susan River (Labrador) in Kanada
 Susan River (Mary River), Nebenfluss des Mary River in Queensland, Australien